Infinite ():

Музыка 
 Infinite — южнокорейский бой-бэнд.
 Infinite — альбом группы Stratovarius.
 Infinite — альбом американского исполнителя Эминема.
 Infinite — альбом группы Deep Purple.
 Infinite — альбом группы Summer of Haze.